RKU steht für:
 Rehabilitationskrankenhaus Ulm, siehe RKU – Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm
 Reichskommissariat Ukraine
 Revolutionär Kommunistisk Ungdom, Jugendorganisation der schwedischen Kommunistiska partiet
 Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg
 Ryūtsū-Keizai-Universität, japanische Privatuniversität
 Kairuku Airport (IATA-Code), Flughafen auf Yule Island, Central Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung